Lucas Radebe – ex calciatore sudafricano
 Thabang Radebe – ex calciatore sudafricano